Municipio de White Oak puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de White Oak, en el condado de Cleveland, Arkansas;
Municipio de White Oak, en el condado de Franklin, Arkansas;
Municipio de White Oak, en el condado de Sebastian, Arkansas;
Municipio de White Oak, en el condado de Bladen, Carolina del Norte;
Municipio de White Oak, en el condado de Carteret, Carolina del Norte;
Municipio de White Oak, en el condado de Haywood, Carolina del Norte;
Municipio de White Oak, en el condado de Onslow, Carolina del Norte;
Municipio de White Oak, en el condado de Polk, Carolina del Norte;
Municipio de White Oak, en el condado de Wake, Carolina del Norte;
Municipio de White Oak, en el condado de McLean, Illinois;
Municipio de White Oak, en el condado de Mahaska, Iowa;
Municipio de White Oak, en el condado de Warren, Iowa;
Municipio de White Oak, en el condado de Ingham, Míchigan;
Municipio de White Oak, en el condado de Hubbard, Minnesota;
Municipio de White Oak, en el condado de Harrison, Misuri;
Municipio de White Oak, en el condado de Henry, Misuri;

Otros 
Municipio 1 White Oak, en el condado de Jones, Carolina del Norte;